5047 Zanda – asteroide della fascia principale
Efisio Zanda Loy (1915-2003) – prefetto e poliziotto italiano, capo della Polizia dal 1973 al 1975
Luigi Zanda (1942) – politico e avvocato italiano